Plebanka peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Plebanka, un village dans la Gmina Aleksandrów Kujawski
 Plebanka, un village dans la Gmina Waganiec
 Plebanka, un village dans le powiat de Radziejów
 Plebanka, un village dans le powiat de Wąbrzeźno
 Plebanka, un village dans la Gmina Aleksandrów Kujawski

dans la voïvodie de Lublin
 Plebanka, un village

dans la voïvodie de Mazovie
 Plebanka, un village